Popov (Russisch Попов) is de achternaam van:

 Aleksandr Popov (zwemmer), Russisch zwemmer
 Aleksandr Popov (natuurkundige), Russisch natuurkundige
 Andrej Aleksandrovitsj Popov, Russisch admiraal
 Gavriil Charitonovitsj Popov, burgemeester van Moskou
 Gavriil Nikolajevitsj Popov, Russisch componist
 Ivelin Popov, Bulgaars voetballer
 Oleg Popov, Russisch clown
 Valeri Popov, Russisch schaker 
 Jevgeni Popov, Russisch veldrijder
 Jevgeni Popov, Russisch schrijver
 Jevgeni Popov, Russisch bobsleeër